Gerasimov può riferirsi a:

Persone
 Aleksandr Gerasimov (1975) – ex pallavolista russo
 Aleksandr Gerasimov (1881-1963) – pittore russo
 Aleksej Gerasimov (1993) – calciatore russo
 Dmitrij Gerasimov (1465-1535) – scrittore e diplomatico russo
 Egor Gerasimov (1992) – tennista bielorusso
 Evgenij Gerasimov (1951) – regista sovietico
 Mikhail Gerasimov (1889-1937) – poeta russo
 Pavel Gerasimov (1979) – ex astista russo
 Sergej Appolinarievič Gerasimov (1906-1985) – regista sovietico
 Sergej Vasil'evič Gerasimov (1885-1964) – pittore russo e sovietico
 Valerij Vasil'evič Gerasimov (1955) – generale e stratega russo
 Vadim Gerasimov (1969) – matematico ed informatico russo
 Vladimir Ivanovič Gerasimov (1907-1989) – regista cinematografico sovietico
 Vitalij Gerasimov (1977-2022) – generale russo

Altro
 Isola di Gerasimov – isola del circondario federale dell'Estremo Oriente, Russia

Pagine correlate 
Gerasimovich